Okobo steht für:

 Okobo, japanische Holzsandalen, siehe Pokkuri-Geta

Okobo ist der Familienname folgender Personen:

 Élie Okobo (* 1997), französischer Basketballspieler
 Francis Emmanuel Ogbonna Okobo (* 1936), nigerianischer Geistlicher und Bischof von Nsukka